Nogueras steht für:

 Jennifer Nogueras, puerto-ricanische Volleyballspielerin
 Nogueras (Teruel), Gemeinde in der spanischen Provinz Teruel
 Noguèras, gascognischer Name für die französische Gemeinde Noguères